Estours désigne :
 L'Estours, rivière pyrénéenne.
 Estours, lieu-dit de la commune de Monistrol-d'Allier (Haute-Loire), situé dans les gorges de la Seuge, sur le territoire du village et ancienne paroisse de Champels. Ce lieu est célèbre pour sa chapelle Notre-Dame et pour la Vierge en majesté en bois polychrome, datant du , qui y est déposée.
 Estours, château situé à Crêches-sur-Saône (Saône-et-Loire), XV-XVIII siècles. Inscrit MH partiellement.

Notes et références